USS Columbus war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem Entdecker Christoph Kolumbus und der Stadt Columbus benannt wurden:

 USS Columbus (1774)
 USS Columbus (1819)
 USS Columbus (CA-74)
 USS Columbus (SSN-762) (U-Boot)

Columbus
USS